Vereniging van Friese Journalisten, Vereniging van Friese journalisten
 Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen, Oude koepel van jeugdhuizen
 Vehicle Factory, Jabalpur,  Indisch staatsbedrijf dat auto's maakt